«Ша́йбу! Ша́йбу!» — боевой клич хоккейных болельщиков России и стран СНГ. Буквальное значение клича — требование к команде забить гол (шайбу) в ворота соперника. Иногда применяется российскими болельщиками и в других видах спорта, например, в футболе.

В кинематографе 
«Шайбу! Шайбу!» — ряд фильмов и мультфильмов:

 Шайбу! Шайбу! — мультфильм, СССР, 1964.
 Шайбу, шайбу! () — фильм, Канада—США, 2000.
  () — фильм, США, 2006.

См. также 
 Шайба (хоккей)

Примечания